La Magistrale est le nom donné durant la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est à l'autoroute joignant Varsovie à Moscou.

La Magistrale européenne est de ce fait le nom d'un projet transeuropéen de ligne à grande vitesse entre Paris et Budapest.

Seconde Guerre mondiale
Front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale

en:Magistral